Formanek bzw. Formánek ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Formánek (1845–1900), österreichischer Gymnasiallehrer und Botaniker
 Edward W. Formanek (* 1942), amerikanischer Mathematiker und Schachspieler
 Emanuel Formánek (1869–1929), tschechischer Chemiker und Politiker 
 Josef Formánek (* 1969), tschechischer Schriftsteller, Journalist und Globetrotter
 Mark Formanek (* 1967), deutscher Konzeptkünstler
 Michael Formanek (* 1958), US-amerikanischer Jazzbassist und -komponist
 Miroslav Formánek (* 1984), slowakischer Skispringer
 Verena Formanek (* 1954), österreichische Designerin, Ausstellungs- und Sammlungskuratorin